Гоминини или Хоминини () — триба подсемейства гоминины семейства гоминиды.

Описание 
В трибу гоминини традиционно включают людей, шимпанзе, их вымерших предков и ещё несколько ископаемых родов, среди которых:
 Австралопитек / Кениапитек;
 Парантроп;
 Ардипитек (спорно);
 Сахелантроп (спорно);
 Оррорин (спорно).

Иногда австралопитеков вместе с парантропами выделяют в подтрибу австралопитецина (:en:Australopithecina) в трибе гоминини.

Имеются и альтернативные подходы к составу таксона; так, Моррис Гудмен в своей неординарной классификации приматов также относит к трибе гоминини горилл, включая их в подтрибу гоминина, и орангутанов, выделяя их в подтрибу понгина (Pongina). 

Антрополог Фолькер Зоммер отметил, что генетики, сравнивающие различия между родами Homo и Pan с различиями между мужчинами и женщинами у людей, предлагают включить в род Homo и переименовать обыкновенного шимпанзе в Homo troglodytes, а карликового шимпанзе (бонобо) — в Homo paniscus.

Некоторые авторы предполагают, что диверсификация гоминин могла произойти в Восточном Средиземноморье, а на роль последнего общего предка африканских человекообразных обезьян и человека разумного может претендовать грекопитек. Николай Спассов с соавторами отмечают, что нельзя исключать положение грекопитека на стволовой линии подтрибы гоминина. Однако датировка грекопитека (7,2 млн лет назад) практически исключает его принадлежность к гоминини, поскольку, согласно генетическим данным, последние скрещивания линий человека и шимпанзе происходили вплоть до 4 млн лет назад. Серьёзно критикуется также сам подход авторов, которые пытаются указать место находки на эволюционном древе, опираясь фактически только на корни зубов.

 (CHLCA) был не похож на современных шимпанзе. У CHLCA руки были почти такие же как у современных Homo sapiens с относительно длинным большим пальцем, руки же шимпанзе гораздо длиннее и у́же, но вот большой палец у них не такой длинный, как у человека — шимпанзе не могут дотянуться большим пальцем до остальных пальцев, зато строение их ладоней и остальных пальцев позволяет им лазить по деревьям. «Основные» пальцы шимпанзе и орангутанов представляют собой более продвинутую, специализированную форму, приспособленную для жизни среди деревьев. Способность использовать орудия у предков человека была связана не со строением рук, а с неврологическими изменениями и эволюцией головного мозга. С развитием мозга люди научились планировать свои действия: координировать движения и осуществлять точный захват инструментов руками.

Кладограмма

См. также 
 Проект «Большие человекообразные обезьяны»

Примечания

Литература 
 McKenna, Bell: Classification of Mammal: Above the Species Level
 Fossil find stirs human debate — BBC News
 Hominoid Phylogeny and Taxonomy: a consideration of the molecular and Fossil Evidence in an Historical Perspective — Molecular Phylogenetics and Evolution
 Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. & Meireles: Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates.

Ссылки 
 Human and chimp genomes reveal new twist on origin of species
 Systematics of humankind 
 Hominoidea
 Majority of divergence between closely related DNA samples is due to indels
 Моррис Гудмен: шимпанзе — это человек на 99,4 %

Гоминины